Zámecký mlýn může být:

 Zámecký mlýn (Blovice) – okres Plzeň-jih
 Zámecký mlýn (Brody) – okres Louny
 Zámecký mlýn (Hořín) – okres Mělník
 Zámecký mlýn (Jindřichův Hradec) – okres Jindřichův Hradec
 Zámecký mlýn (Liběchov) – okres Mělník
 Zámecký mlýn (Lochovice) – okres Beroun
 Zámecký mlýn (Lužany) – okres Plzeň-jih
 Zámecký mlýn (Moravská Třebová) – okres Svitavy
 Zámecký mlýn (Nejdek) – okres Břeclav
 Zámecký mlýn (Pátek) – okres Louny
 Zámecký mlýn (Újezd nade Mží) – okres Plzeň-sever
 Zámecký mlýn (Velké Němčice) – okres Břeclav
 Zámecký mlýn (Žďár nad Sázavou) – okres Žďár nad Sázavou
 Zámecký mlýn (Žehušice) – okres Kutná Hora

podobné
 Císařský mlýn
 Klášterní mlýn
 Podzámecký mlýn